Okręg wyborczy Mitchell (Australia)
 Okręg wyborczy Mitchell (Wielka Brytania)